Янкі дівчина () — американська короткометражна драма 1910 року.

Сюжет

У ролях 
 Ірвінг Каммінгс
 Мілдред Холленд
 Перл Вайт

Посилання 
The Yankee Girl на сайті IMDb

Фільми англійською мовою
Фільми-драми США
Короткометражні фільми США
Німе кіно США
Чорно-білі фільми